Rudolf Scheurer ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Scheurer (Maler) (1879–1949), Schweizer Lehrer und Maler
 Rudolf Scheurer (Bildhauer) (1931–2020), deutscher Bildhauer
 Rudolf Scheurer (Schiedsrichter) (1925–2015), Schweizer Fußballschiedsrichter